

Geografia
 Toyotomi – cittadina giapponese della prefettura di Hokkaidō

Persone
 Toyotomi Hideyori – figlio ed il successore designato di Toyotomi Hideyoshi
 Toyotomi Hideyoshi – militare giapponese
 Toyotomi Hidenaga – daimyō giapponese
 Toyotomi Hidetsugu – militare giapponese

Altro
 Toyotomi – azienda giapponese
 Clan Toyotomi – clan giapponese